Vilanova (genealogia)
 Toponímia:
 Catalunya:
 Poblacions:
 Vilanova de l'Aguda, municipi de la Noguera
 Vilanova d'Alpicat, nom amb què també és conegut Alpicat, al Segrià
 Vilanova de Banat, població del municipi d'Alàs i Cerc de la comarca de l'Alt Urgell 
 Vilanova de la Barca, municipi del Segrià
 Vilanova de l'Espoia, municipi de l'Anoia
 Vilanova de Bellpuig, municipi del Pla d'Urgell
 Vilanova del Camí, municipi de l'Anoia
 Vilanova d'Escornalbou, municipi del Baix Camp
 Vilanova de Meià, municipi de la Noguera
 Vilanova de la Muga, poble del municipi de Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà 
 Vilanova de Prades, municipi de la Conca de Barberà
 Vilanova de la Roca, nom amb què també és coneguda Vilanova del Vallès, al Vallès Oriental
 Vilanova de la Sal o Vilanova de les Avellanes, poble de les Avellanes i Santa Linya, a La Noguera 
 Vilanova de Sau, municipi d'Osona
 Vilanova de Segrià, municipi del Segrià
 Vilanova del Vallès, municipi del Vallès Oriental
 Vilanova de Vilamajor, antiga denominació del municipi de Sant Antoni de Vilamajor, al Vallès Oriental
 Vilanova i la Geltrú, municipi del Garraf, capital de la comarca
 Edificis:
 Vilanova (Castellterçol), masia del municipide Castellterçol (Moianès)
 Vilanova (Lladurs), masia al municipi de Lladurs a la comarca del Solsonès
 Vilanova (Pinell de Solsonès), masia al municipi de Pinell de Solsonès a la comarca del Solsonès 
 Vilanova d'Isanta (Lladurs), masia al municipi de Lladurs a la comarca del Solsonès
 Casal de Vilanova de Cabanyes, edifici de Calonge (Baix Empordà) 
 Caseta de Vilanova, masia desapareguda al municipi de Lladurs (Solsonès)
 Masia de Vilanova, masia del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Vilanova (Sant Bartomeu del Grau), monument (edifici) del municipi de Sant Bartomeu del Grau (Osona) 
 Les Serres de Vilanova, monument (masia) del municipi de Vilanova de Sau (Osona)
 Indrets, partides, ravals, paratges, fonts:
 Vilanova (Eroles), indret del municipide Tremp, al Pallars Jussà
 Vilanova dels Arcs, antic raval de la ciutat de Barcelona fora de la muralla romana
 La Font de Vilanova, paratge del municipide Conca de Dalt, Pallars Jussà
 Font de Vilanova, font del poble de Rivert (Pallars Jussà)
 Orografia:
 Barranc de Vilanova (Sensui), barranc que es forma en el terme de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 Rasa de Vilanova, torrent afluent per la dreta del Cardener 
 Serres de Vilanova, serra als municipis de Soses i Torres de Segre a la comarca del Segrià
 Serrat de Vilanova, serrat del municipi de Conca de Dalt (Pallars Jussà)
 Turó de Vilanova, muntanya al municipi d'Arbúcies a la comarca de la Selva 
 Estacions de ferrocarril:
 Estació de Bifurcació Vilanova, estació de ferrocarril entre l'estació del Clot-Aragó i Arc de Triomf (Barcelona)
 Estació de Vilanova de la Barca, estació de ferrocarril propietat de FGC situada al sud-est de la població de Vilanova de la Barca 
 Estació de Vilanova del Camí, estació de la línia Llobregat-Anoia de FGC a l'est del nucli urbà de Vilanova del Camí
 Estació de Vilanova i la Geltrú, estació de ferrocarril propietat d'adif a la població de Vilanova i la Geltrú (Garraf)
 Estació de Vilanova de la Sal, estació de ferrocarril propietat de FGC situada al municipi de les Avellanes i Santa Linya
 Catalunya Nord:
 Municipis, pobles:
 Vilanova de Raó, municipi del Rosselló
 Vilanova de la Ribera, municipi del Rosselló
 Vilanova de les Escaldes, municipi de l'Alta Cerdanya (França)
 País Valencià:
 Poblacions:
 Vilanova d'Alcolea, municipi de la Plana Alta
 Vilanova de la Reina, municipi de l'Alt Millars
 Vilanova del Grau, nom amb què antigament es coneixia el Grau de València
 Partides, ravals:
 Raval de la Vilanova, antic suburbi de la ciutat de València al costat de les muralles del nord
 França:
 Municipis, comuns, pobles:
 Vilanòva (Alps de l'Alta Provença), municipi francès, al departament dels Alps de l'Alta Provença regió de Provença – Alps – Costa Blava
 Vilanòva o Villeneuve (Avairon), municipi francès al departament de l'Avairon (regió de Migdia-Pirineus)
 Vilanòva d'Avinhon municipi francès al departament de Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Vilanòva de Berg, municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Vilanòva de Besièrs municipi francès al departament de l'Erau (Llenguadoc-Rosselló) 
 Vilanòva la Comptal, municipi del departament de l'Aude (Llenguadoc-Rosselló) 
 Vilanòva de las Corbièras, municipi al departament de l'Aude (Llenguadoc-Rosselló) 
 Vilanòva d'Entraunes, municipi francès, al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Vilanòva Lobet, municipi francès al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava)
 Vilanòva de Magalona, comú occità del departament de l'Erau (Llenguadoc-Rosselló)
 Vilanòva de Montreal municipi de França al departament de l'Aude (Llenguadoc-Rosselló) 
 Vilanòva d'Òlmes, municipi al departament de l'Arieja (regió del Migdia-Pirineus)
 Vilanòva del Pariatge, municipi francès al departament d'Arieja (Migdia-Pirineus)
 Vilanòva de Vera, municipi francès al departament del Tarn (Migdia-Pirineus)
 Cantons:
 Cantó de Vilanòva, cantó francès al districte de Vilafranca de Roergue (departament d'Avairon)
 Cantó de Vilanova d'Avinyó, cantó del departament francès del Gard inclòs al districte de Nimes 
 Cantó de Vilanòva de Berg, cantó francès al districte de L'Argentièira del departament de l'Ardecha
Altres:
 Municipis, ciutats, pobles:
 Vilanova de Arousa, municipi de Galícia, a la província de Pontevedra
 Vilanova d'Éssera, municipi a la comarca de la Ribagorça (província d'Osca, Aragó, Espanya)
 Vila Nova de Gaia, ciutat portuguesa veïna de Porto
 Vilanova d'Ozcos, municipi asturià
 Vilanova de Sixena, municipi de la província d'Osca, situat a la comarca dels Monegres, a l'Aragó
 Vilanòva (Cuneo), municipi italià, a la regió del Piemont
 Vila Nova d'Esporles, barriada del poble d'Esporles, a Mallorca
 Vilanova, poble a la parròquia de Gabín, al municipi de Montederramo, Galícia
 Fazenda Vilanova, municipi al Brasil
 Biografies:
 Arnau de Vilanova (1238 - 1311), metge valencià
 Emili Vilanova i March (1840 - 1905), escriptor barceloní
 Enric Vilanova i Cortassa (Perpinyà, 1961), advocat i polític nord-català 
 Esteve Vilanova i Vilà (Madremanya, Gironès, 1946) polític català 
 Francesc Vilanova i Bayo o Tito Vilanova, entrenador català de futbol (1968)
 Jordi Vilanova i Bosch (Barcelona, 1925-1998), interiorista i ebenista català 
 Jordi Vilanova i Cardona (1927 - 1983), polític empordanès
 Joan Vilanova i Roset (Manresa, 1908 - 1990), dibuixant i il·lustrador català 
 Manuel Vilanova (Barbantes, Ourense, 1944), poeta en gallec i en castellà 
 Martí Vilanova i Purcalles (1897 - 1930), polític empordanès
 Mercedes Vilanova Ribas (Barcelona, 1936), historiadora contemporània 
 Ramon Vilanova i Barrera (Barcelona, 1801 - 1870), compositor i mestre de capella 
 Xavier Vilanova i Montiu, dermatòleg barceloní (1902 - 1965)
 Organitzacions:
 Club Esportiu Fons Vilanova, entitat esportiva constituïda el 1998 amb seu a Vilanova i la Geltrú 
 Club Patí Vilanova, entitat esportiva de Vilanova i la Geltrú, al Garraf 
 Club de Futbol Vilanova i la Geltrú, club de futbol de la ciutat de Vilanova i la Geltrú 
 CE Vilanova i la Geltrú (corfbol)